Niemcy:
 Eßlingen – dzielnica Tuttlingen
 Eßlingen – dzielnica gminy Solnhofen w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Weißenburg-Gunzenhausen
 Eßlingen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm

Zobacz też:
 Esslingen